Улица Менделе́ева — одна из улиц Великого Новгорода. Находится в западной части города.

Проходит с севера на юг от проспекта Корсунова до улицы Химиков.  Протяжённость — 625 м.

Является одной из первых улиц, проложенных в западном районе Новгорода. Была образована решением Новгорисполкома от 21 мая 1964 года. Застроена административными зданиями и многоквартирными домами, предназначавшимися для работников Объединения «Азот».

На улице находятся: Дом мировой юстиции, 2 корпус «Технологического Колледжа » (Бывшее ПТУ № 15) и Медицинский центр «Акрон».

Литература 
  (обл.)

Ссылки 
 Зайцев И. А., Кушнир, И. И. Улицы Новгорода: справочник. Лениздат, 1975

М
Объекты, названные в честь Дмитрия Менделеева